samochód znany również pod nazwą Renault Trafic
 Opel Arena, stadion w Moguncji